Ілуліссат (фіорд) — фіорд в комуні Каасуїтсуп (Гренландія)
 Ілуліссат — місто в Західній Ґренландії
 Ілуліссат (аеропорт) — аеропорт, що обслуговує місто Ілуліссат